The Night Before steht für:

 The Night Before, Originaltitel von Eine verrückte Reise durch die Nacht, US-amerikanischer Film von Thom Eberhardt (1988)
 The Night Before, Originaltitel von Die Highligen Drei Könige, US-amerikanischer Film von Jonathan Levine (2015)
 The Night Before, Lied der Beatles aus dem Album Help! (1965)
 The Night Before, Musikalbum von James (Band) (2010)
 The Night Before, Musikalbum von Hooverphonic (2010)